Фернан Кабальеро:

 Фернан-Кабальеро — город и округ в Испании.
 Фернан Кабальеро — псевдоним писательницы Сесилии Бёль де Фабер.